Photedes expressata är en fjärilsart som beskrevs av Kruhl 1907. Photedes expressata ingår i släktet Photedes och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
expressata